Return To The 36 Chambers: The Dirty Version — дебютный студийный альбом Ol' Dirty Bastard, выпущенный 28 марта 1995 года на лейбле Elektra. Синглы Brooklyn Zoo и Shimmy Shimmy Ya помогли альбому стать платиновым. Это третий из сольных альбомов участников Wu-Tang Clan. В 1996 году альбом был удостоен премии Гремми в номинации лучший рэп-альбом. В 1998 году он стал одним из 100 лучших рэп-альбомов по версии The Source.

Список композиций 
 Intro
 Shimmy Shimmy Ya
 Baby C’mon
 Brooklyn Zoo
 Hippa to da Hoppa
 Raw Hide
 Damage
 Don’t U Know
 The Stomp
 Goin' Down
 Drunk Game (Sweet Sugar Pie)
 Snakes
 Brooklyn Zoo II (Tiger Crane)
 Proteck Ya Neck II In The Zoo
 Cuttin' Headz
 Dirty Dancin (Bonus track)
 Harlem World (Bonus track)

Чарты

Награды

Примечания

Ссылки 
 Return To The 36 Chambers: The Dirty Version на сайте Discogs

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Elektra Records
Альбомы Ol’ Dirty Bastard